Benedito Odilon Profeta (Alagoinhas, final do século XIX — Belo Horizonte, 1960) foi um antropólogo, sertanista e missionário batista brasileiro. Escreveu vários livros antropológicos sobre os índios brasileiros.

O antropólogo
Entre os anos 1922 e começo de 1924, viajou como colportor e antropólogo, pelos sertões dos estados da Bahia, Goiás, e Pará, para conhecer as tribos dos Xerentes, Carajás e Xavantes. Deu início a uma escola para os índios na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. A escola ainda está em funcionamento e leva o nome do seu fundador, Escola Prof. Benedito Odilon Profeta.

Teve como propósito de vida alfabetizar o sertanejo, visto que não havia escolas pelo interior do Brasil, indo de fazenda em fazenda para ensinar os adultos e jovens, tanto a ler e escrever como dando noções de história, geografia e aritmética.

Nos anos 1950 voltou a Goiás, às aldeias indígenas por onde havia passado anos antes e, com alegria, verificou que seu trabalho entre eles prosseguia, mesmo sem que houvesse ampliação do âmbito do ensino.

Bibliografia

Obras publicadas
Das pesquisas realizadas durante suas viagens como antropólogo, resultaram os seguintes livros:

O indígena brasileiro, Editora A Nova Graphica - Travessa do Garapa, 26 - Bahia, 1926: análise da situação do indígena brasileiro frente à civilização.
O suicida Igapitanga, Editora A Nova Graphica, Bahia, (ano ?): inspirado na viagem e suas experiências entre os naturais da terra.
Estado do Rio Mucuri, Editora A Nova Graphica, Bahia, (ano ?): estudo sobre a necessidade de divisão política na região para maior crescimento dela, sendo precursor da criação do Estado do Tocantins.
O luxo e a moda, Editora A Nova Graphica, Bahia (citado na capa do livro O Indígena Brasileiro na lista de obras do mesmo autor, edições esgotadas): usos e costumes na igreja evangélica no Brasil na década de 1920.
Uma viagem memorável, Junta de Missões nacionais, Rio de Janeiro.

Outras obras
Citadas no verso do livro O indígena brasileiro, Editora A Nova Graphica, Bahia, como títulos inéditos do mesmo autor:
O Brasil Central
Psycologia dos animais
Problemas nacionais
Gelva (romance baseado em fatos reais)
O apóstolo
Roma através dos séculos

Obras não publicadas
Zé Bofaça - estudo de comportamento do brasileiro em geral
Minha filosofia - tratado filosófico que resultou em seu desligamento da Igreja Batista.

Pastores de Minas Gerais
Ensaístas do Brasil
Sertanistas
Antropólogos do Brasil
Batistas do Brasil
Naturais de Alagoinhas
Mortos em 1960